Нучфі́льтр (, , ) — найпростіший вакуум-фільтр, принцип дії якого полягає в просочуванні рідини крізь поруваті керамічні плити або фільтрувальну тканину, що лежить на ґратці, з-під якої відсмоктують повітря.

Див. також 

 вакуум-фільтр

Література 
 

Вакуумна техніка
Обладнання
Фільтри